Bucket List (von engl. „kick the bucket“, dt. etwa „den Löffel abgeben“, daher deutsch auch Löffelliste genannt) steht für:
 eine Liste mit Dingen, die man im restlichen Leben gerne noch tun oder erreichen möchte
 The Bucket List, Originaltitel des US-amerikanischen Films Das Beste kommt zum Schluss von Rob Reiner (2007)
 The Bucket List (An Idiot Abroad), Staffel 2 der englischen TV-Serie An Idiot Abroad 
 Bucket List (Lied), Lied von Nelly Furtado (2012)
 Bucket List (Lied), Lied von Enno Bunger (2019)
 Bucket List Spirit, Kartendeck zur Inspiration von Thomas Fleischanderl (2022)